Il singolare del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mario Radić che ha battuto in finale František Čermák 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Roitman (primo turno)
 Salvador Navarro (primo turno)
 Daniel Elsner (quarti di finale)
 Juan Antonio Marín (quarti di finale)

 Roko Karanušić (semifinali)
 Oscar Serrano-Gamez (semifinali)
 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Andrés Dellatorre (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2003